Svevi – popolazione germanica
relativo alla Svevia, regione della Germania 
 Dialetto svevo – una variante del Tedesco alemanno
 Italo Svevo – pseudonimo di Ettore Schmitz, scrittore italiano
 Forma maschile del nome Sveva